Palazzo Rosso – palazzo di Bentivoglio
 Palazzo Rosso – palazzo di Genova
 Palazzo Rosso – palazzo di Lhasa
 Palazzo Rosso – palazzo di Pisa